Löwenbastion oder Löwen-Bastion bezeichnet verschiedene als Bastion angelegte Anlagen, darunter

 Löwenbastion Hannover, 1934 bei Bau des Maschsees angelegte Anlage im öffentlichen Raum
 Löwenbastion (Siehl), Bastion im Schweizerischen Kanton Siehl